Spasibo – singolo di Nikolaj Noskov del 2003
 Spasibo – singolo di Zemfira del 2007
 Spasibo – singolo di Loboda del 2011